Tyke ist:
 Tyke, ein Slangbegriff für Personen aus Yorkshire sowie deren Yorkshire-Dialekt
 Tyke (Elefant) (1974–1994), afrikanische Zirkuselefantin
 Tyke, eine Cartoon-Figur aus der Fernsehserie Tom und Jerry

Sonstiges:
 Tyke Nunatak, Nunatak in der Britannia Range, Antarktika
Siehe auch:
 Little Tyke